«American Son» может означать:
 American Son (Marvel Comics)
 American Son (альбом) — альбом Левона Хелма